Il singolare del torneo di tennis Brasilia Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Roberto Jabali 6-1, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes (Campione)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 Louis Gloria (primo turno)
 Óscar Ortiz (quarti di finale)

 Roberto Jabali (finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Mario Rincon (primo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 1995